Cranioleuca weskei, "vilcabambataggstjärt", är en fågelart i familjen ugnfåglar inom ordningen tättingar. Den betraktas oftast som underart till marcapatataggstjärt (Cranioleuca marcapatae)  men urskiljs sedan 2016 som egen art av Birdlife International och IUCN.

Fågeln förekommer i sydöstra Peru i molnskogar i Cordillera Vilcabamba i Cuzco. Den kategoriseras av IUCN som nära hotad.

Noter

Kommentarer

Källor

Externa länkar 

Ugnfåglar
Cranioleuca
Fåglar i neotropiska regionen
Endemiska fågelarter i Peru